Беласкоайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 6,1 км². Население — 115 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры